Geffen Records – etichetta discografica statunitense, fondata da David Geffen
 The Geffen Film Company – compagnia di distribuzione e produzione cinematografica fondata da David Geffen
 Geffen – cittadina dei Paesi Bassi, capoluogo della municipalità di Maasdonk
 Geffen – città del mondo fantasy di Ragnarok Online